Questo è un elenco di paesi per produzione di autoveicoli basato sull'Organizzazione Internazionale dei Costruttori d'Automobili (OICA) e altri dati del 2016 e precedenti. 

Le cifre includono autovetture, veicoli commerciali leggeri, minibus, camion, autobus e pullman.  

EX indica che la produzione di veicoli a motore del paese è sconosciuta.

Note

Voci correlate 
 Veicoli pro capite nel mondo 
 Industria automobilistica

Collegamenti esterni 
 Statistiche OICA

Industria automobilistica per stato
Liste di economia